Marjolein de Jong (atlete) (12 juni 1981)
 Marjolein de Jong (softbalster) (1 februari 1967)
 Marjolein de Jong (volleybalster) (16 mei 1968)
 Marjolein de Jong (politicus) (wethouder in Den Haag)